Hrádok – wieś w powiecie Nowe Miasto nad Wagiem na Słowacji
 Hrádok – część wsi Istebné na Słowacji
 Hrádok – część miasta Malacky na Słowacji
 Hrádok – część miasta Jelšava na Słowacji
 Hrádok – przełęcz na Pogórzu Rewuckim na Słowacji
 Hrádok (576 m) – szczyt w Górach Kisyckich na w Słowacji
 Hrádok (676 m) – szczyt w Górach Lewockich na w Słowacji
 Hrádok (909 m) – szczyt w Górach Lewockich na w Słowacji
 Hrádok (637 m) – szczyt w grzbiecie Hromovec na Słowacji
 Hrádok (717 m) – szczyt w Magurze Orawskiej na Słowacji 
 Hrádok (606 m) – szczyt w Małej Fatrze na Słowacji 
 Hrádok (877 m) – szczyt w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Hrádok (809 m) – szczyt w Rudawach Słowackich
 Hradok (839 m) – szczyt w Starohorskich Wierchach na Słowacji
 Hrádok (555 m) – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji

Zobacz też 
 Červený Hrádok
 Liptovský Hrádok
 Nitriansky Hrádok
 Starý Hrádok
 Tekovský Hrádok